Hryniewiecki – herb szlachecki

 osoby noszące nazwisko Hryniewiecki:
 Bolesław Hryniewiecki – botanik, pedagog, ojciec Jerzego
 Franciszek Hryniewiecki – skarbnik bielski
 Ignacy Hryniewiecki – zabójca cara Aleksandra II
 Jerzy Hryniewiecki – architekt, urbanista, syn Bolesława
 Kajetan Hryniewiecki – wojewoda lubelski, członek konfederacji targowickiej
 Karol Hryniewiecki – biskup wileński
 Modest Hryniewiecki – bazylianin, duchowny unicki
 Leon Hryniewiecki – podróżnik, lekarz
 Paweł Hryniewiecki – podkomorzy bielski
 Stanisław Hryniewiecki – dowódca ORP „Orkan”
 Witold Hryniewiecki – zastępca dowódcy kompanii AK „Wiklina”, żołnierz podziemia antykomunistycznego
 Zdzisław Hryniewiecki – skoczek narciarski

 Jadwiga Hryniewiecka – tancerka, choreograf

Polskie nazwiska